Иван Русев може да се отнася за:
 Иван Русев (1872 – 1945) – български офицер, генерал-майор от генералщабното ведомство и политик от Демократическия сговор
 Иван Русев (1921 – 2009) – български художник
 Иван Русев (р. 1952) – български скулптор
 Иван Русев (р. 1954) – български скулптор
 Иван Русев (р. 1973) – български художник